Panagiotis Tachtsidis (Nafplion, 15 de fevereiro de 1991) é um futebolista grego que atua como volante. Atualmente joga pelo Khor Fakkan.

Seleção Nacional 
Disputou 25 partidas pela Seleção Grega, tendo sido convocado para a Copa do Mundo de 2014.

Ligações Externas 
Perfil no oGol

Futebolistas da Grécia
Futebolistas do AEK FC
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas do Football Club Grosseto Società Sportiva Dilettantistica
Futebolistas do Hellas Verona Football Club
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Cagliari Calcio
Futebolistas do Olympiacos FC
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Jogadores da Seleção Grega de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2014